Губадлинский райо́н () — административно-территориальная единица в юго-западной части Азербайджанской Республики. Административный центр — город Губадлы.

С лета 1993 до осени 2020 года район контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), территория района была включена в состав Кашатагского района. Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН территория Губадлинского района рассматривалась как оккупированная армянскими силами.

География 
Губадлинский район расположен на юго-западе Азербайджана. Район граничит на западе  с Арменией (на протяжении 120 км), на севере — с Лачинским и Ходжавендским, на востоке с Джебраильским, на юге — с Зангеланским районами.

Рельеф района преимущественно гористый. На территории района расположены юго-западные части Карабахского хребта (г. Топагач — 2010 м, г. Пирдаг — 1316 м), восточная часть Баргушатского хребта (г. Гартыз — 1277 м) и южная часть Карабахского нагорья (г. Курбантепе — 1075 м). На равнине Язы-дюзю, являющейся юго-восточной оконечностью Карабахского нагорья, абсолютная высота снижается до 450 м. На территории района Карабахский хребет переходит в наклонную волнистую равнину Инджа.

В Губадлинском районе протекают реки Акера и Баргюшад и их притоки (Кичик-Акера, Мейдандараси и др.).

В районе в основном распространены коричневые горно-лесные почвы. Растительный покров состоит из лугов с кустарниками и редколесьем, имеются горные леса (бук, дуб, граб и др.). По состоянию на 1976 год, леса в общей сложности занимали 13,2 тысяч га.

Климат 
Климат в основном умеренно-тёплый и сухой субтропический. Средняя температура в январе 1°C в равнинной части и −4°C в гористой, а в июле соответственно 26°C и 14°C. Годовое количество осадко 400—600 мм.

История 

Район был образован 30 августа 1930 года.

31 августа 1993 года контроль над территорией района перешёл к непризнанной НКР.

23 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в Твиттере объявил, что села Зиланлы, Кюрд Махризли, Муганлы и Алакуршак Губадлинского района перешли под контроль ВС Азербайджана. Также 25 октября президент объявил о том, что контроль над некоторыми сёлами и городом Губадлы Губадлинского района перешёл к ВС Азербайджана. 2 ноября Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанской армией под контроль сёл Ишыглы, Мурадханлы, Миланлы, 4 ноября — Башарат, Каракишиляр и Караджаллы 7 ноября — Казьян, Бала-Солтанлы, Марданлы, 9 ноября — Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района.

12 ноября в районе начал службу местный отдел Службы государственной безопасности Азербайджана.

С 1991 года до 2021 года входил в состав Кельбаджар-Лачинского экономического района, а с 7 июля 2021 года входит в состав Восточно-Зангезурского экономического района.

Население 
Согласно Всесоюзной переписи 1989 года население района составляло 28 110 человек.

Национальный состав

Достопримечательности 
 Мавзолеи в селе Демирчиляр (азерб. Dəmirçilər türbələri) — два мавзолея XIV века, расположенные в селении Демирчиляр 
 Мечеть в селе Мамар () — мечеть в селении Мамар
 Мост Лалазара

Примечания

Ссылки 
 Губадлинский район на сайте консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге